Claudia Purker (ur. 15 stycznia 1999) – austriacka skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Drużynowa srebrna i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2016–2017). Czwarta zawodniczka Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2015/2016.

Przebieg kariery 
W grudniu 2013 zadebiutowała w zawodach cyklu Alpen Cup, w pierwszym swym starcie stając na najniższym stopniu podium. Sukces ten powtarzała w kolejnych sezonach jeszcze kilkukrotnie. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu zajęła dotąd w sezonie 2014/2015, gdy z dorobkiem 360 punktów uplasowała się na 8. pozycji. W latach 2014 i 2015 stawała także na podium OPA Games.

W lipcu 2014 po raz pierwszy w karierze wzięła udział w konkursach FIS Cup w Villach, gdzie zajęła 20. i 16. pozycję. Z kolei w grudniu 2015 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Notodden 4. i 5. miejsce, zdobywając w sumie 95 punktów, które pozwoliły jej zająć 4. pozycję w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2015/2016.

6 lutego 2016 zdobyła pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 26. pozycję w swoim debiucie w Hinzenbach. Dzień później na tej samej skoczni była 32. Tydzień później wystartowała także w konkursach PŚ w Ljubnie, gdzie zajęła 35. i 27. miejsce. W sumie w startach tych zgromadziła 9 punktów, dzięki którym uplasowała się na 47. pozycji klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016.

23 lutego 2016 zajęła 8. miejsce w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Râșnovie, a dzień później, wraz z reprezentacją Austrii (w jej składzie skakali także: Maximilian Steiner, Chiara Hölzl, Janni Reisenauer), zdobyła srebrny medal w rywalizacji zespołów mieszanych.

W grudniu 2020 w Ramsau zadebiutowała w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS, zajmując 26. pozycję w pierwszych w historii zawodach Pucharu Świata kobiet w tej dyscyplinie sportu.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach 
stan na 5 marca 2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Austriaccy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1999